Niemcy:
 Beuren – dzielnica Leinefelde-Worbis
 Beuren – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Beuren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Beuren (Hochwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Inne:
 Beuren – klasztor